Баже́-ле-Шате́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Департамент кантона — Эн. Входит в состав округа Бурк-ан-Брес. Население кантона на 2006 год составляло 14 672 человека.

Код кантона 0102. Всего в кантон Баже-ле-Шатель входят 10 коммун, из них главной коммуной является Баже-ле-Шатель.

Коммуны кантона 

 Везин — население 93 чел.
 Сен-Лоран-сюр-Сон — население 1718 чел.
 Сент-Андре-де-Баже — население 547 чел.
 Реплонж — население 3102 чел.
 Манзья — население 1827 чел.
 Фейан — население 3112 чел.
 Доммартен — население 756 чел.
 Баже-ле-Шатель — население 802 чел.
 Баже-ла-Виль — население 2623 чел.
 Аньер-сюр-Сон — население 92 чел.

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 13 396 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Эн